Cette page contient les pages d'homonymie de Bridge et The Bridge.

Nom commun 
En anglais, le mot bridge dans son acception courante désigne un pont. En informatique, le mot bridge a plusieurs définitions selon le contexte, voir la page d'homonymes du mot pont.

En français, le mot est passé dans la langue avec plusieurs acceptions :
 bridge, un jeu de cartes ;
 bridge, un type de prothèse dentaire (appelé pont au Québec) ;
 bridge ou appareil photographique bridge, un appareil photo numérique entre l'appareil photo numérique basique (compact) et un appareil plus perfectionné (reflex)
 bridge, un piercing au nez, situé en haut de l'arête du nez, entre les deux yeux.

Patronyme 

 Billy Bridge (1945 - 1994), chanteur français ;
 Chris Bridge (né en 1984), joueur de rugby à XIII anglais ;
 Frank Bridge (1879 - 1941), compositeur et altiste britannique ;
 Ian Bridge (né en 1959), footballeur canadien ;
 Jane Bridge (née en 1960), judokate britannique ;
 Joan Bridge (1912-2009), costumière britannique ;
 Joë Bridge (1886-1967), dessinateur français ;
 Mark Bridge (né en 1985), footballeur australien ;
 Wayne Bridge (né en 1981), joueur de football anglais.

Toponyme 

 Bridge, un village et une civil parish situés dans le comté du Kent, en Angleterre.
 Les Bridge Apartments, quatre bâtiments américains situés à Manhattan (New York).

Œuvres

Musique 
 Bridge, un album de SPEED ;
 Bridge, un album de Joey Cape ;
 The Bridge, un album de Sonny Rollins ;
 PenInsular II - The Bridge, un album du musicien britannique Robin Foster ;
 The Bridge, un album du groupe suédois Ace of Base produit par Max Martin et Denniz Pop ;
The Bridge, un album de Sting, sorti en 2021.

Télévision 
 The Bridge, une série télévisée canadienne, diffusée en 2010 sur CTV ;
 The Bridge, titre anglophone de la série télévisée dano-suédoise Bron (ou Broen), diffusée en 2011 sur SVT1 et DR1 ;
 The Bridge, une série télévisée américaine, adaptée de la série danoise ci-dessus, diffusée en 2013 sur FX ; 
 The Bridge, un téléfilm américain de Mike Rohl, diffusée en 2015.

Cinéma 
 The Bridge, un film nigérian de 2017.

Divers 
 Bridge, un studio d'animation japonaise
The Bridge, une course transatlantique de bateaux organisée en 2017
Bridge est un groupe français gérant des EHPAD.

Voir aussi 
 Alter Bridge, un groupe de rock américain
 Sandy Bridge, une microarchitecture Intel de processeur informatique
 Sandy Bridge, la première famille de processeurs basée sur cette microarchitecture
 Digital Bridge, une société américaine spécialiste des centres de données

Références